Type 96 peut faire référence à :
 la Type 96, une mitrailleuse;
 le Type 96, un char.